Майко́п — топоним:

 Майкоп — город, столица Республики Адыгея.
 Майкоп — муниципальное образование со статусом городского округа в составе Адыгеи.
 Майкоп — аэропорт в России.
 Майкоп — станция Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Майкопский
 Майкопский район
 Майкопский курган